Warenlager steht für:

 Lagerbestand in der Betriebswirtschaft, siehe Lagerhaltung
 Vorratshaltung und Umschlag bei Gebäuden, siehe Speicher (Gebäude)